Фруде Элснесс (, род. ) — норвежский шахматист, международный мастер (2001).

Биография 
Чемпион Норвегии 2008 г. (разделил 1—2 места с Й. Л. Хаммером и выиграл дополнительный матч). Серебряный призёр чемпионатов Норвегии 2009, 2011, 2013 и 2017 гг. (в 2011 г. разделил 1—3 места с Б. Эстенстадом и выступавшим вне конкурса А. Смитом, после чего проиграл дополнительный матч Эстенстаду; в 2017 г. разделил 2—4 места). Участник дележа 3-го места в чемпионате Норвегии 2021 г. (уступил бронзовую медаль на основании худших дополнительных показателей). Победитель юношеского чемпионата Норвегии 1990 г.

В составе сборной Норвегии участник шести шахматных олимпиад (1996, 2000, 2004, 2010, 2012 и 2014 гг.; в 2012 г. играл на 1-й доске; в 2014 г. выступал за 2-ю сборную страны), командного чемпионата мира 2017 г., командных чемпионатов Европы 2005, 2009 и 2011 гг., международного матча со сборной Литвы (1992 г.).

Победитель открытого чемпионата Норвегии по рапиду 2007 г.

Победитель международного турнира в Осло (1999 г.; разделил 1—2 места с Л. Э. Йоханнессеном).

В командных чемпионатах Норвегии выступал за клубы «Moss SK» (победа в сезоне 2008—2009 гг.) и «Schakklubben av 1911». Участник Кубков европейских клубов 2016, 2018 и 2021 гг.

Имеет два гроссмейстерских балла.

Получил медицинское образование. Работает врачом общей практики.

Инцидент на турнире в Гаусдале (2001 г.) 
В 5-м туре турнира «Gausdal Classics tournament» Элснесс пытался выиграть у мастера ФИДЕ К. Трюгстада теоретически ничейное окончание «ладья и пешка против ладьи». Находившийся в цейтноте Трюгстад обратился к арбитрам с просьбой зафиксировать ничью на основании правил ФИДЕ. Он мотивировал просьбу тем, что, по его мнению, Элснесс не предпринимал активных попыток изменить позицию и занимался игрой на время. Судья турнира Х. У. Лалум отложил решение по просьбе Трюгстада, но после просрочки времени зафиксировал ничью. Элснесс сыграл партию следующего тура, но затем в знак протеста против решения судьи вышел из турнира. В несыгранных партиях ему были засчитаны поражения, и в итоговой таблице он оказался на 6—7 местах вместе с Трюгстадом. Элснесс 3 года не участвовал в соревнованиях и вернулся в шахматы только в 2004 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Элснесса в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Элснесса на сайте 365Chess

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов мира по шахматам
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам